Java Agent Development Framework (JADE) — программная среда разработки мультиагентных систем и приложений, поддерживающая FIPA-стандарты для интеллектуальных агентов.

Включает в себя:

 Среду выполнения агентов. Агенты регистрируются и работают под управлением среды;
 библиотеку классов, которые используются для разработки агентных систем;
 набор графических утилит для администрирования и наблюдения за жизнедеятельностью активных агентов.

Программная среда Jade подключается к любому проекту на языке Java.

Ссылки 
 
 русскоязычный перевод части документации
 Набор авторских статей по JADE и Semantic Web 
Библиотеки Java